Joel Ward je jméno a příjmení více osob:

 Joel Ward (lední hokejista) (* 1980) – kanadský lední hokejista
 Joel Ward (fotbalista) (* 1989) – anglický fotbalista